Municipio de Herrick puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Herrick (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Herrick (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Herrick (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Herrick (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Herrick (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.